Modell X oder Model X steht für:

 Matchless Model X, Motorradmodell von Matchless
 Oldsmobile Modell X, Automodell
 Tesla Model X, Automodell

Siehe auch:
 Klasse X (Begriffsklärung)
 Baureihe X (Begriffsklärung)
 X-Serie (Begriffsklärung)
 Typ X (Begriffsklärung)

Abkürzung